Varg, signifiant à l'origine loup géant en vieux norrois, est devenu un prénom et un nom de famille, et a été adopté par des musiciens en tant que nom de groupe et que pseudonyme.

Mythologie 
 Varg ou vargr, type de loup monstrueux de la mythologie nordique.

Prénom 
 Varg Königsmark, athlète allemand ;
 Varg Veum, détective de fiction dans les romans de Gunnar Staalesen.

Nom de famille 
 Inga Varg, architecte suédoise.

Musique 
 Varg, groupe de pagan metal allemand :
 Varg Vikernes, musicien de black metal norvégien.

Homonymie de prénom